Contable puede referirse a:

En matemáticas, véase conjunto numerable.
En contabilidad, contable es la persona encargada de llevar los libros de contabilidad de una empresa, registrando los movimientos de bienes y derechos.
En gramática, un sustantivo contable es el que designa a una entidad existente en unidades separadas, lo que en ciertas lenguas resulta relevante en cuanto a los determinantes que admite dicho sustantivo.